Rucăr ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rucăr (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Rucăr (Brașov), Dorf im Kreis Brașov